Reeds Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Kanada:
Reeds Creek (Ontariosee), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
Reeds Creek (Strawberry River), Arkansas 
Reeds Creek (Des Moines River), Iowa 
Reeds Creek (Dworshak Reservoir), Idaho 
Reeds Creek (Mississippi River), Illinois 
Reeds Creek (Bear River), Kalifornien 
Reeds Creek (Sacramento River), Kalifornien 
Reeds Creek (Dickinson Bay), Maryland 
Reeds Creek (Tombigbee Waterway), Mississippi 
Reeds Creek (Lake Norman), North Carolina 
Reeds Creek (Burnt River), Oregon 
Reeds Creek (Swatara Creek), Pennsylvania 
Reeds Creek (Obion River), Tennessee 
Reeds Creek (Colorado River), Texas 
Reeds Creek (West Fork Little River), Virginia 
Reeds Creek (North Fork Powell River), Virginia 
Reeds Creek (South Branch Potomac River), West Virginia 

in Australien:
Reeds Creek (Gordon River), Nebenfluss des Gordon River (Macquarie Harbour) in Tasmanien, Australien.

Siehe auch:
 Reed Creek